Lycosa nemoralis est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Lycosa nemoralis Westring, 1861 est synonyme de Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)
 Lycosa nemoralis Olivier, 1789 nec Westring, 1861 est synonyme de Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Lycosidae